Monte-Carlo Rolex Masters 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 13–20 kwietnia 2014 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 884 675 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Monako